Bräunsdorf ist der Name folgender Orte:
 Bräunsdorf (Limbach-Oberfrohna), Stadtteil von Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Bräunsdorf (Oberschöna), eingemeindetes Dorf von Oberschöna im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen

Siehe auch:
 Braunsdorf
 Breunsdorf, ein für Braunkohle aufgegebener Ort im Kreis Leipzig